Александр Касьянович Горшков (род. 16 апреля 1952 года в Грозном) — украинский журналист, украинский и российский писатель, проживает в Смеле, Черкасская область.

Биография 
Александр Горшков родился в городе Грозный, Чечено-Ингушская АССР. В 1977 году окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого. На журналистской работе с 1969 года — фотокорреспондент многотиражной газеты военного соединения, с 1979 года — корреспондент, главный редактор российского радиовещания Чечено-Ингушской телерадиокомпании.

С 1992 года постоянно живёт на Украине. С 1997 года — заместитель главного редактора ежемесячного издания Черкасской епархии Украинской православной церкви. С 2005 года — собственный корреспондент черкасской областной газеты «Пресс-центр» (пишет под псевдонимом Александр Слепцовский).

Александр Горшков ведёт активную общественную работу, пишет в целый ряд изданий. Он — член Национального союза журналистов Украины с 2000 года, а также член Союза журналистов СССР с 1988 года.

Как писатель стал известен после выхода в 1999 году книги «Кавказская Голгофа», в которой рассказывается о жизни кавказского священника Петра Сухоносова, погибшего мученической смертью весной 1999 года. В 2002 году эту книгу по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II переиздали в Москве. В 2005 году вышло продолжение рассказа про кавказского священника страдальца: «Протоиерей Пётр Сухоносов. Кавказский страстотерпец и праведник нашего времени».

В 2006 году Александр Горшков проявил себя и как автор беллетристики: вышла его повесть «Самарянка», написанная в жанре, который сам автор называет «остросюжетной православной прозой». В последующие годы вышло две повести-продолжения «Самарянки»: «Мишка-Спецназ» и «Погорельцы». В 2010 году вся трилогия была переиздана под одной обложкой. Трилогия «Самарянка» — это написанный в православном духе рассказ о людях, которые имели греховное и даже криминальное прошлое, но, преодолевая на своём пути тяжёлые преграды, смогли найти свой путь к духовному очищению.

В 2009 году увидела свет книга «Репортёр», которую Александр Горшков написал в соавторстве с чешской писательницей Шаркой Кракоровой-Паюрковой.
В книге, написанной корреспондентом «Пресс-Центра» Александром Горшковым, изгнанником из Грозного, и чешской писательницей-дебютанткой Шаркой Кракоровой-Паюрковой, есть всё — и опасные приключения, и элементы мистики, и возвышенная любовь. Но главное в ней — попытка передать глубокое, ужасное чувство утраты Родины, такое, казалось бы, далёкое и непонятное для того, кто родился и вырос в благополучной европейской стране.

— Газета «Пресс-центр»
В 2011 году вышел сборник стихов Александра Горшкова «Чудо святой Покровы». По словам автора, книга написана под влиянием «переживаний, связанных с потерей Родины».

Работы 
 Кавказская Голгофа (1999, 2002)
 Протоиерей Пётр Сухоносов. Кавказский страстотерпец и праведник нашего времени (2005)
 Самарянка: Современная монастырская история. Трилогия (2006—2010)
 Репортёр: Психологическая повесть (соавт., 2009)
 Чудо святого Покрова: Сборник стихов (2011)

Примечания

Литература 
 Журналісти Черкащини (1954—2004): Бібліографічний довідник. / Упоряд. Томіленко С. А., Суховершко Г. В. — Черкаси: Брама, Вид. Вовчок О. Ю., 2003. — 256 с. — С. 51.
 Горшков А. Самарянка: Современная монастырская история. — Смела: «Тясмин», 2010. — 288 с. (В книзі є довідка про автора).
 Степанов М. Репортер, який втратив Батьківщину

Выпускники Чеченского государственного университета
Члены Союза журналистов СССР
Члены Национального союза журналистов Украины